Puig de l'Àliga (Aiguamúrcia), cim dels municipis d'Aiguamúrcia (Alt Camp) i del Montmell (Baix Penedès)
 Puig de l'Àliga (Canyelles), turó del terme de Canyelles
 Puig de l'Àliga (Castellvell del Camp), turó del terme de Castellvell del Camp 
 Puig de l'Àliga (Gandesa), muntanya del municipi de Gandesa a la comarca de la Terra Alta 
 Puig de l'Àliga (Ogassa) 
 Puig de l'Àliga (Portbou), cim que es troba entre el municipi de Portbou (Alt Empordà) i França
 Puig de l'Àliga (Roses), cim del municipi de Roses (Alt Empordà)
 Puig de l'Àliga (Sant Pere de Torelló) a Sant Pere de Torelló